Shannan (kinesisk: 山南; pinyin: Shānnán; tibetansk: ལྷོ་ཁ; Wylie: Lho-kha) er et præfektur i Tibet i Folkerepublikken Kina. Shannan har en befolkning på ca. 	330.100 mennesker med en tæthed på 4,1 indb./km² (2007) og dækker et areal på 78.895 km², inklusiv områderne som er under indisk kontrol.

Administrative enheder 
Præfekturet Shannan har jurisdiktion over 12 amter (县 xiàn). Store dele af amterne Lhünzê og Cona ligger de facto under indisk kontrol og udgør store dele af den indiske stat Arunachal Pradesh, men regnes af Kina for at være tibetansk territorium og følgelig under kinesisk jurisdiktion.

Præfekturer i Tibet